Millières kan syfta på:
 Millières, Haute-Marne
 Millières, Manche